Глутамат — многозначное понятие.

 Глутамат, «Glu», «Глу» или «E» — конвенциональное обозначение в биохимической литературе Глутаминовой кислоты
 Глутамат — обозначение широко распространённой пищевой добавки глутамата натрия.
 Глутамат — соль глутаминовой кислоты